Двадцать восьмой чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 10 сентября 1973 года по 15 марта 1974 года. Победителем стали московские «Крылья Советов».

Регламент чемпионата 
Впервые чемпионат страны планировалось закончить до начала чемпионата мира, исключив, таким образом, перерывы в первенстве. В связи с этим турнир стартовал раньше обычного – 10 сентября. Такой календарь (с играми через день сменяющихся продолжительными «окнами») по окончании сезона был раскритикован большинством специалистов.
Впервые в чемпионатах СССР (за исключением эксперимента в переходном турнире 1967 года) было введено «тройное» судейство – вместо двух равнозначных судей матчи теперь обслуживали главный и два линейных арбитра.

Класс «А». Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 8 лучших прошлогодних команд и лучшая команда первой лиги. Команда, занявшая последнее место, выбывала из турнира, занявшая предпоследнее место играла переходные матчи со второй командой первой лиги.
«Крылья Советов», потеряв в матчах с основными конкурентами 7 очков из 24, спустя 17 лет вернули себе чемпионское звание. Причём из-за календаря (клубы-доноры сборной заканчивали игры раньше других) чемпион определился уже в начале февраля. Ленинградский СКА, заняв последнее место, должен был покинуть высшую лигу, но по окончании турнира было решено увеличить число участников чемпионат до 10 команд, команда получила шанс остаться, сыграв переходные матчи вместо «Трактора».

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Вячеслав Анисин («Крылья Советов» Москва) – 48 очков (22+26)
Александр Мальцев («Динамо» Москва) – 47 очков (25+22)
Александр Якушев («Спартак» Москва) – 36 очков (26+10)
Александр Бодунов («Крылья Советов» Москва) – 36 очков (20+16)
Константин Климов («Крылья Советов» Москва) – 36 очков (20+16)
Николай Шорин («Трактор» Челябинск) – 34 очка (19+15)
Владимир Викулов (ЦСКА) – 33 очка (14+19)
Александр Голиков («Химик» Воскресенск) – 32 очка (21+11)
Юрий Лебедев («Крылья Советов» Москва) – 30 очков (22+8)
Валерий Харламов (ЦСКА) – 30 очков (20+10)
Владимир Шадрин («Спартак» Москва) – 30 очков (18+12)

Лучшие снайперы 
Александр Якушев («Спартак» Москва) – 26 шайб
Александр Мальцев («Динамо» Москва) – 25 шайб
Вячеслав Анисин («Крылья Советов» Москва) – 22 шайбы
Юрий Лебедев («Крылья Советов» Москва) – 22 шайбы
Александр Голиков («Химик» Воскресенск) – 21 шайба
Александр Бодунов («Крылья Советов» Москва) – 20 шайб
Константин Климов («Крылья Советов» Москва) – 20 шайб
Валерий Харламов (ЦСКА) – 20 шайб
Валентин Козин (« Химик» Воскресенск) – 19 шайб
Николай Шорин («Трактор» Челябинск) – 19 шайб
Пётр Андреев (СКА Ленинград) – 19 шайб

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

10 лучших арбитров сезона 
(определяется Президиумом ФХ СССР)

 В. Домбровский (Челябинск) 
 А. Захаров (Москва)
 Н. Резников (Москва)
 В. Никульцев (Москва)
 В. Сорокин (Москва)
 С. Гущин (Свердловск)
 Ю. Карандин (Новосибирск)
 В. Егоров (Челябинск)
 Н. Морозов (Москва)
 А. Гурышев (Москва)
•  Под тaкими нoмeрами дeсять лучших аpбитpов будут cудить мaтчи следующего сезона.

Факты чемпионата

Переходы 
 В «Крылья Советов» перешёл Виктор Кузнецов из «Автомобилиста»

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах «Динамо» Москва - «Спартак» – 13-3, и «Крылья Советов» - «Трактор» – 11-2. 
Самым результативным стал матч «Динамо» Москва - «Спартак» – 13-3. Ещё в четырёх матчах было забито 14 шайб. 
Наименее результативными стали матчи «Химика» со «Спартаком» – 1-1, и «Трактором» – 0-2.

Переходные матчи 
Одержав победы в обеих играх (5 апреля в Свердловске и 26 апреля в Ленинграде), СКА сохранил место в высшем дивизионе.

«Автомобилист» Свердловск - СКА Ленинград – 4:7, 2:9.

Класс «А». Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением двух последних команд, которых заменили 2 лучшие команды второй лиги и победителя, которого заменила худшая команда высшей лиги. Победитель получал право играть в высшей лиге, вторая команда – играть переходные матчи с предпоследней командой высшей лиги, две последние команды переходили во вторую лигу.
Матчи прошли с 20 сентября по 18 марта. 
По окончании турниров в высшей и первой лигах, было принято решение об их расширении. В связи с этим «Автомобилист», занявший второе место , играл переходные матчи с последней командой высшей лиги, а «Металлург» и СКА Куйбышев, занявшие последние места, на следующий сезон были оставлены в первой лиге.

Лучший бомбардир – Владимир Быков (СК им. Салавата Юлаева Уфа) - 45 шайб.

Класс «А». Вторая лига 
Количество команд было увеличено с 26 до 28. К участию были допущены команды прошедшего сезона, кроме первых и последних команд зон, перешедших соответственно в первую лигу и в класс «Б», две последние команды первой лиги и четыре лучшие команды класса «Б» (место расформированного «Вымпела» получила другая команда КазССР – «Строитель» Темиртау).
Победители зон получали право играть в первой лиге, последние команды переходили в класс «Б».

Западная зона

Восточная зона

Класс «Б» 
Количество участников уменьшилось с 27 до 24.

Предварительный этап 
Игры прошли в 3 зонах в 4 круга. Из двух зон по две лучшие команды выходили в финал, из дальневосточной выходила одна команда.

1-я зона

2-я зона

3-я зона

Финал 
Матчи прошли с 13 по 19 марта в Норильске.
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Александр Хмелевских («Маяк»)
 Лучший защитник – Николай Буланов («Заполярник»)
 Лучший нападающий – Евгений Щербаков («Старт»)
 Лучший бомбардир – Геннадий Кутыгин («Старт»), Владимир Инякин («Заполярник»), Владимир Семёнов («Текстильщик») – 6 шайб

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1973-74 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1970/1971 - 1974/1975. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1970/1971 - 1974/1975. Справочник. Москва. 2013.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1973-1974
 http://www.hockeystars.ru/art1974.php
 Наша история. Часть 28. 1973-1974

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1973 год в хоккее
1974 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1973 году
Чемпионаты СССР в 1974 году